Berești – città del distretto di Galați
Berești-Bistrița – comune del distretto di Bacău
Berești-Meria – comune del distretto di Galați
Berești-Tazlău – comune del distretto di Bacău